Дмитрий Андреевич Кисловский:

 Кисловский, Дмитрий Андреевич (1781—1855) — русский военачальник, генерал-майор.
 Кисловский, Дмитрий Андреевич (1894—1957) — учёный-зоотехник, почётный академик ВАСХНИЛ.